

Щекутьєво — присілок, колишня Ведерковська сільська рада, Ком'янське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Щекутьєво — присілок, колишня Ком'янська сільська рада, Ком'янське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область